La  Assemblée générale de l'Île-du-Prince-Édouard fut en séance du  au . Le parti libéral dirigé par Arthur Peters forma le gouvernement. Le , Francis Haszard devint le chef libéral et Premier ministre après le décès de Peters.

Albert E. Douglas fut élu président.

Il y eut quatre sessions à la  Assemblée générale :

Membres

Kings

Prince

Queens

Notes et références

Liens externes

Bibliographie 
 

Assemblée générale de l'Île-du-Prince-Édouard